Василид — деятель раннего гностицизма, наставник из Александрии Египетской, учивший в 117—138 годах н. э.

Другие значения 
 Василид (около 250 — около 175 гг. до н. э.) — философ-эпикуреец, который сменил Дионисия из Ламптры как глава Афинской эпикурейской школы в 205 году до н. э.
 Василид — магистр оффиций Юстиниана I, патрикий.